Thopia – importante famiglia nobiliare albanese
 Carlo Thopia – principe d'Albania  
 Tanush Thopia –  nobile albanese